Ана Красојевић (Крагујевац, 20. новембар 1922 — Београд, 20. фебруар 2010) била је српска филмска и телевизијска глумица.

Филмографија 

|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1950.-те
|-
| 1958. || Госпођа министарка || 
|-
| 1959—1960. || Сервисна станица || 
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1960.-те
|-
| 1961. || Први грађанин мале вароши || 
|-
| 1961. || Серафимов клуб || 
|-
| 1962. || Срећна нова година || 
|-
| 1967. || Музичка бајка ||
|-
| 1967. || Немирни || Ана Богојевић 
|-
| 1968. || Пусти снови || Зорицина кума
|-
| 1969. || Крос контри || 
|-
| 1969. || Убиство на свиреп и подмукао начин и из ниских побуда || сведок
|-
| 1969. || Силом отац || Арсина жена
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1970.-те
|-
| 1971. || Опклада || 
|-
| 1974. || СБ затвара круг || 
|-
| 1976. || Чувар плаже у зимском периоду || Љубичина мајка
|-
| 1977. || Лептиров облак || 
|-
| 1978. || Мирис земље || 
|-
| 1978. || Zapach ziemi || Агата
|-
| 1979. || Национална класа || Шиљина мајка
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1980.-те
|-
| 1985. || Тајванска канаста || Сашина мајка
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1922.
Умрли 2010.
Глумци из Крагујевца
Српске глумице
Југословенски глумци